Przybylski peut faire référence à :
 , astronome ;
 l'étoile de Przybylski, nommée d'après l'astronome ;
 Eddy Przybylski (né en 1953), écrivain et journaliste belge ;
 Édouard Przybylski (1920-1993), fusilier marin, compagnon de la Libération ;
 Mariusz Przybylski (né en 1982), footballeur polonais ;
 Paweł Przybylski (né en 1959), pilote polonais de rallye ;
 Rafał Przybylski (né en 1991), joueur polonais de handball.